Le terme « transalpin » peut faire référence à :
 qui est de l'autre côté des Alpes ;
 le , train express européen ;
 la , course en montagne européenne ;
 la Gaule transalpine, région antique ;
 la liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin, projet ferroviaire franco-italien ;
 l'oléoduc Transalpin, oléoduc européen ;
 les Fils du Très Saint Rédempteur, ou les Rédemptoristes transalpins, congrégation cléricale.

Voir aussi